Myènè (ou Myene) peut désigner :
les Myènè, un ensemble de peuples du Gabon
 le myènè, la langue bantoue parlée par ces peuples